Guinea peut faire référence à :

Toponymes

Guinea Grass Town, une ville du District d'Orange Walk.

Guinea, commune d'Alava, dans la communauté autonome du Pays basque.
 Guinea, village de la commune de Frontera sur l'île d'El Hierro aux Canaries.

, localité du district de Balboa dans la province de Panama.

Autres 
 Guinea pig, nom anglais du cochon d'Inde.
 Guinea Pig, film d'horreur japonais, et ses suites, dont Guinea Pig 2 : Flowers of flesh and blood.
 Guinea Hedges, Adalsteinsson & Branch, 2009 est un synonyme du genre de serpents Tricheilostoma Jan, 1860.

Voir aussi